Mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn – oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF cyklicznie od 1938 roku mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu na świecie.

Męska kadra Polski zadebiutowała na tej imprezie w roku 1958.

Do rozgrywek kwalifikuje się automatycznie gospodarz, mistrz świata z poprzednich mistrzostw, medaliści ostatnich mistrzostw Europy, Afryki, Ameryki i Azji oraz mistrz Oceanii. Pozostałe 9 miejsc jest rozdzielane wśród kontynentów według wyników osiągniętych na poprzednich mistrzostwach.

Mistrzostwa świata

Wyniki

Tabela medalowa

Uczestnicy

Mistrzostwa świata B

Mistrzostwa świata C

Linki zewnętrzne